Григорий Родионович Павлов (10 февраля 1920 — 5 ноября 1994) — лётчик-ас, генерал-лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943), Заслуженный военный лётчик СССР (19.08.1965).

Биография 
Григорий Павлов родился 10 февраля 1920 года в деревне Керасиново (ныне — Высокогорский район Татарстана). После окончания семи классов школы и школы фабрично-заводского ученичества работал в Казани. В 1938 году Павлов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он окончил Чкаловское военное авиационное училище. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северо-Кавказском и Юго-Западном фронтах в составе 91-го и 427-го истребительных авиационных полков.

К июню 1943 года гвардии старший лейтенант Григорий Павлов был заместителем командира эскадрильи 42-го гвардейского истребительного авиаполка 9-й гвардейской истребительной авиадивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта. К тому времени он совершил 378 боевых вылетов, принял участие в 61 воздушном бою, сбив 11 вражеских самолётов лично и ещё 5 — в составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 сентября 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкими захватчиками» гвардии старший лейтенант Григорий Павлов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1152.

К марту 1945 года выполнил 507 боевых вылетов, провёл 108 воздушных боёв, сбил 17 самолётов противника лично и 2 в составе группы.

После окончания войны Павлов продолжил службу в Советской Армии. В 1949 году он окончил Военно-воздушную академию, в 1960 году — Военную академию Генерального штаба. Последняя должность — командующий ВВС Северо-Кавказского военного округа. В 1980 году в звании генерал-лейтенанта Павлов вышел в отставку. Проживал в Ростове-на-Дону с 1978 по 1993 годы, в 1993 году переехал в Киев. Автор воспоминаний. Умер 5 ноября 1994 года, похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева.

Заслуженный военный лётчик СССР. Был также награждён четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, рядом медалей.

Мемуары 
 Павлов Г. Р. Друзья мои - однополчане [42-й гвардейский истребительный авиационный полк]. — Ростов н/Д: Книжное издательство, 1978.
 Павлов Г. Р. Вам взлёт! — Краснодар: Книжное издательство, 1981.
 Павлов Г. Р. Однополчане. — М.: ДОСААФ, 1985.
 Павлов Г. Р. Крылья мужества. — Казань: Татарское книжное издательство, 1988.
 Павлов Г. Р. Воздушный бой под Краматорском (глава из неопубликованной рукописи воспоминаний). // Военно-исторический журнал. — 2000. — № 5. — С.29-32.

Примечания

Литература 
 

 

Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище
Командующие ВВС округов
Участники Краснодарской наступательной операции